Wanderer-Werke AG – byłe niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją m.in. motocykli i samochodów.

Produkowane modele

Przypisy 

Niemieccy producenci samochodów
Zlikwidowane marki samochodów